Doddington Hall ist der Name folgender Herrenhäuser in England:

 Doddington Hall (Cheshire)
 Doddington Hall (Lincolnshire)

Siehe auch:
 Dodington Hall, Landhaus in Dodington, Somerset